

Художественные произведения 
 После заката — фильм 2004 года с Пирсом Броснаном и Сельмой Хайек в главных ролях
 После заката — книга (2008), сборник рассказов американского писателя Стивена Кинга